Выдриха — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Выдриха — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Выдриха — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Реки 
 Выдриха (приток Маралихи) — река в Алтайском крае, бассейн Чарыша.
 Выдриха (приток Каменки) — река в Алтайском крае, бассейн Чумыша.
 Выдриха (верхний приток Берди) — приток Берди.
 Выдриха (нижний приток Берди) — приток Берди.